Cónclave de 1978 puede referirse a los ocurridos en:

 Agosto de 1978, que eligió a Juan Pablo I.
 Octubre de 1978, que eligió a Juan Pablo II.